Die League of Ireland 1936/37 war die 16. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Meister wurde zum ersten Mal Sligo Rovers.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Shelbourne FC übernahm nach Ablauf der einjährigen Sperre wieder den Platz von Red United.

Abschlusstabelle 

  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1937
Fußballsaison 1936/37